Tyerek, a Kaszpi-tengerbe ömlő folyó a Kaukázus északi vidékén
 Tyerek, város Kabard- és Balkárföldön, Oroszországban, a Tyerek folyó mellett
 Tyerek, falu Dagesztánban, Oroszországban
 RFK Ahmat Groznij, az orosz élvonalban szereplő labdarúgócsapat Groznijban, Csecsenföldön (korábban Tyerek Groznij)